Ивонино — название населённых пунктов в России:

 Ивонино — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Ивонино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Ивонино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ивонино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ивонино — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Ивонино — село в Мосальском районе Калужской области.
 Ивонино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ивонино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Ивонино — деревня в Бердниковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области.
 Ивонино — деревня в Ромодановском сельском поселении Глинковского района Смоленской области.
 Ивонино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.